Solange est un prénom féminin.
 Solange (ou Gyn Seng) est une actrice d'origine asiatique.
 Solange est le nom d'une célèbre jurisprudence du Tribunal constitutionnel fédéral allemand.
 Solange est une série de bande dessinée créée par la dessinatrice Cinzia Ghigliano.